Australian Open Goldfields − drugi duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2013/2014 rozegrany w Bendigo w Australii w dniach 8-14 lipca 2013 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: A$ 70 000
II miejsce: $ 30 000
Półfinalista: $ 20 000
Ćwierćfinalista: $ 15 000
Ostatnia 16: $ 10 000
Ostatnia 32: $ 7 500
Ostatnia 48: $ 2 000

Najwyższy break (kwalifikacje): $ 500
Najwyższy break (turniej): $ 2 500

Pula nagród: $ 435 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Bendigo 8 lipca 2013 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

2013
2013 w sporcie
2013 w Australii